O’Flanagan ist der Familienname folgender Personen:

 James Roderick O’Flanagan (1814–1900), irischer Schriftsteller
 Kevin O’Flanagan (1919–2006), irischer Sportler, Arzt  und Sportfunktionär
 Michael O’Flanagan (1876–1942), irischer Republikaner und römisch-katholischer Priester
 Mick O’Flanagan (* 1922), irischer Fußball- und Rugbyspieler
 Patrick O’Flanagan (* 1947), irischer Geograf und Wissenschaftler
 Robert Dermot O’Flanagan (1901–1972), Bischof von Juneau
 Sheila O’Flanagan, irische Romanschriftstellerin und Journalistin